Juan Álvarez Benítez (1790-1867), Mexicaans politicus en militair, president 1855-1856
 Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), Spaans politicus en econoom
 Juan Álvarez Pais (1878-1854), Argentijns historicus